

„А“ футболна група

Класиране

Изход

Голмайстори

„Б“ Футболна група

Източна „Б“ футболна група

Западна „Б“ футболна група

Изход

Източници 
Информация

0